Jasienica (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Myślenicki
 Jasienica (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Chełmski
 Jasienica (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Żarski
 Jasienica (powiat Ostrowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ostrowski
 Jasienica (powiat Wołomiński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Wołomiński
 Jasienica (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Ząbkowicki
 Jasienica (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Bielski
 Jasienica (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Bielski
 Jasienica (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Sandomierski